Ulich ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Ulich (1940–2019), deutscher Psychologe
 Eberhard Ulich (* 1929), deutscher Arbeitspsychologe
 Else Ulich-Beil (1886–1965), deutsche Politikerin
 Hermann Ulich (1895–1945), deutscher Chemiker
 Ivo Ulich (* 1974), tschechischer Fußballspieler
 Johann Ulich (1634–1712), deutscher lutherischer Kirchenmusiker und Komponist
 Klaus Ulich (* 1943), deutscher Soziologe und Psychologe
 Max Ulich (1896–1964), deutscher General
 Robert Ulich (1890–1977), deutscher Germanist und Erziehungswissenschaftler

Siehe auch:
 Uhlich
 Uhlig